kryzys kongijski (1960–1965)
 I wojna domowa w Kongu (1996–1997)
 Wojna domowa w Republice Konga (1997–1999)
 II wojna domowa w Kongu (1998–2003)
 konflikt w Ituri
 Konflikt w prowincji Kiwu